Die 14. U-16-Fußball-Asienmeisterschaft wurde 2010 in Usbekistan ausgetragen. Das Turnier begann am 24. Oktober und endete am 7. November. Sieger wurde Nordkorea durch einen 2:0-Sieg gegen die Gastgeber. Die beiden Finalisten qualifizierten sich mit den beiden unterlegenen Halbfinalisten Australien und Japan für die U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 2011.

Qualifikation 

Die gemeldeten Nationen ermittelten in acht Gruppen die 16 Teilnehmer. Aus diesem Kreis wurde der Gastgeber bestimmt.

 
 
 
 
  (Titelverteidiger)
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Gastgeber)

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten in vier Vierergruppen jeweils eine Einfachrunde. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für das Viertelfinale.

Endrunde 
Die Endrunde wurde vom 24. Oktober bis 7. November 2010 ausgetragen.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalspiele

Ergebnis 
Die Finalisten Nordkorea und Usbekistan sowie die beiden unterlegenen Halbfinalisten Japan und Australien qualifizierten sich für die U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 2011.

Weblinks 
 Asian U-16 Championship 2010 auf rsssf.com (englisch)

2010
Fußballveranstaltung 2010
Fußball (Usbekistan)
Sportveranstaltung in Taschkent